Ez a lista a Mondák a magyar történelemből című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Televíziós sorozatok epizódlistái